Rua Island kan syfta på följande platser:

Marshallöarna 

 Rua (ö), Ujae, 
 Rua (holme), Jaluit, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar